Cir I, rei d'Anxan (640 aC–580 aC)
 Cir II el Gran, rei d'Anxan (559 aC–529 aC) i de Pèrsia (550 aC–529 aC)
 Cir el Jove, fill de Darios II de Pèrsia Nothus, sàtrapa de Lídia, Frígia i Capadòcia 407 aC-401 aC, i pretendent a la corona persa
 Cir, retòric grec
 Cir d'Alexandria, metge grec
 Cir d'Edessa, metge grec
 Cir de Làmpsac, metge grec
 Cir, metge que exercí a Roma al segle I aC
 Sant Cir, metge nadiu d'Alexandria 
 Cir, arquitecte grec
 Cir d'Esmirna, bisbe d'Esmirna, i funcionari romà d'Orient
 Cir d'Alexandria, patriarca d'Alexandria (630-640)
 Sant Cir o Quirze i Julita de Tars